Warnawino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Warnawino (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Warnawino (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Warnawino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Warnawino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda